Охос има више значења:

 Охос, Тамалетом Сегунда Сексион (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охос (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику